Goal eller Goal! kan syfta på:

Goal! (datorspel) – ett fotbollsspel från 1988
Goal! (film) – en brittisk långfilm från 2005
Goal II: Living the Dream – en brittisk långfilm från 2007
Goal (fotbollstidning) – ett svenskt fotbollsmagasin
GOAL – en organisation som bildades 1998, se  Global Adoptees' Korean Link